Charles Rizk (1935 -), un homme politique libanais.
 Georgina Rizk (1953 -), une miss Univers libanaise élue en 1971.